Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Catarina Lindqvist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1989)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Sydney
Tennis en Australie en 1989
Tennis en janvier 1989